Dan Andersson – compositore svedese
 Dan Andersson – economista svedese
 Dan Andersson – musicista svedese
 Dan Andersson – scrittore e poeta svedese

Pagine correlate 
Dan Anderson
Daniel Andersson (disambigua)